Лагерь в селе Вечичи () был одним из крупнейших концлагерей для сербов в муниципалитете Котор-Варош во время Боснийской войны.

Создание лагеря 
11 июня 1992 года члены мусульманско-хорватских военизированных формирований (местные жители) из района муниципалитета Котор-Варош в этой деревне организовали лагерь для сербов по приказу командира Алагича Раифа. В этой деревне заключённых часто переводили из одного учреждения в другое, так что можно было сделать вывод, что вся деревня Вечичи была концлагерем для сербов в течение определенного периода времени.

В настоящее время выявлены следующие объекты (они состояли из двух частей: военная и гражданская), в которых содержались заключённые:

 подвал дома Хибич Касима,
 сгорела летняя кухня Хибич Касима, недалеко от главного корпуса
 гараж и склад магазина (раньше была кофейня) Рефик Ботич,
 Сарай Алии Алагич,
 дом Хибича Хайрии, Джемаля и Джанко,
 магазин и дом Бербич Рамиза,
 дом Билич Хайрие,
 дом, где находился командный этаж.

Функционирование лагеря 
В течение всего лета 1992 года сюда привозили узников:

 13.06-14.07.1992г. Сюда были доставлены два сербских гражданских лица: отец и сын. В тот же день женщину доставили из места содержания под стражей в деревне Постолье, муниципалитет Котор Варош, в комнату, где уже находились один серб и один босняк (этот босняк был схвачен и заключен в тюрьму, потому что он и его сыновья сдали оружие. Сербов и обвиняется в пособничестве четникам).
 24.07.1992г. Пленный сербский гражданский был доставлен в этот лагерь в Он оставался под стражей 52 дня / три месяца и 18 дней.
 27.07.1992г. Пятеро пленных сербских солдат были доставлены сюда из места содержания под стражей в селе Равне муниципалитета Котор-Варош. Некоторые из заключенных умерли через три или четыре дня в результате пыток и жестокого обращения, а некоторые были увезены в неизвестном направлении через двадцать дней и убиты / расстреляны.
 23.08.1992 года 12-летний мальчик сербской национальности был доставлен сюда из места заключения в деревне Чиркино Брдо.

Методы жестокого обращения с узниками в этом лагере были аналогичны тем, что применялись в других лагерях, хотя были методы, характерные только для этого лагеря: среди узников концлагеря также были раненые, которые впоследствии скончались в месте содержания под стражей, а также старики. Больше всего подвергались насилию сербские солдаты, попавшие в плен.

Виновные в жестоком обращении 
Аресты и жестокое обращение с узниками концлагеря были осуществлены членами боснийско-хорватской диверсионной террористической группы (ДТГ) из Вечичей.

Среди них заключенные узнали: Зехера Раму - «Парагу» - лидера DTG (он был особенно жесток по отношению к заключенным), Смайловича Миралема, который допрашивал заключенных, Бербича Нурии, охранника, и Алагича Миралема, Барича Анту, Бербича Нурии, Беребича Раму- "Рапу", Бербич Сулеймана-Сулью, Билич Джемала- "Жемка", Билич Мухамеда- "Мешу", Билич Джамила, Белобрк Марка, Ботич Миралема, Бркич Ивана, Вунич Мухаремач, Зец Каранфаджада, Зецова Джима, Ковачич Ниска, Лозич Шекиба, Мензил Суада, Пилич Мату, Рамич Эсу-«Турчина», Садикович Мухамед, Смаилович Миралема, Хибич Найка, Татар Мирсада, Хибич Неджада, Хибич Сеададжаэджерач, Хибич Сеададжаарач, Хибич Сеададжарач, Хибич Сураджаэдэджарач.

Все вышеперечисленные принимали участие в избиении заключенных, из них выделялись: Алагич Неджиб, Алагич Раиф, Гргич Сулейман, Пиличич Борислав-Боро, татарский Хасиб- «Бибан», Туран Джевад. Заключенные очень хорошо знали некоторых своих мучителей, то есть были в хороших отношениях с ними даже в более ранний, довоенный период. многие из них были соседями пленников. Охранники и следователи в этом лагере утверждали, что здесь также содержались люди за кражу и продажу оружия с июня по ноябрь 1992 года. В том году члены мусульманско-хорватских вооруженных формирований из этого села напали на сербские села в муниципалитете Котор-Варош.

Закрытие лагеря 
Лагерь действовал до 2 ноября 1992 года. когда члены военизированных формирований, удерживавших лагерь, решили отступить в сторону Травника. Они также брали с собой пленных, неся  с собой боеприпасы. Они попали в засаду со стороны армии Республики Сербской, а пленные были освобождены.

См. также 

 Котор-Варош
 Vecici
 Боснийская война
 Вооружённые силы Республики Сербской
 Травник (город)

Примечания

Литература 

 Milivoje Ivanišević Polje nesreće-prva antologija ubijanja Srba u BiH (1992–1995), Vukotić Media, Белград, апрель 2015 г., ул. 209-210;
 Мирко Маркович Преступление против сербов в Котор-Варош в 1992 г., Press Commerce, Dnevne novine Fokus, Баня-Лука, 2011 г., стр. 84-87, 120-128 и 148;
 События и свидетельства (под редакцией Мирослава Янковича), Мертвое вечное предупреждение для живых, Полет пресса и пресса, Белград и Пале, 2001, стр. 379;
 Союзная Республика Югославия, Комитет по сбору данных о преступлениях против человечности и международного права, Белград, Документы о военных преступлениях на территории бывшей Югославии, 1991–1995 годы., X отчет, Белград, 2001 год

Преследование сербов
Концентрационные лагеря боснийских мусульман
Военные преступления во время войн в Югославии